Microphthalmus szcelkowii är en ringmaskart som beskrevs av Metschnikow 1865. Microphthalmus szcelkowii ingår i släktet Microphthalmus och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
szcelkowii